Racing Blood – film del 1926 diretto da Frank Richardson
Racing Blood – film del 1936 diretto da Victor Halperin
Racing Blood – film del 1954 diretto da Wesley Barry